Le terme « La Truite » peut se référer à l'un des éléments qui suivent.

Arts

 La Truite est un lied de Franz Schubert.
 La Truite est un quintette de Franz Schubert, reprenant un thème du lied.
 La Truite est un film de Joseph Losey sorti en 1982.
 La Truite est un roman de Roger Vailland.

Toponymes



Petite rivière à Truite (Petite rivière aux Foins), ruisseau affluent de la Petite rivière aux Foins (rivière aux Rats), coulant dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 13' 32" nord ; 72° 28' 05" ouest.
 Petite rivière à la Truite (rivière à la Truite), rivière de Rivière-Bonjour (territoire non organisé), MRC La Matanie, au Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 23" nord ; 66° 59' 10" ouest.
 Petite rivière à la Truite (rivière à la Truite - Chaudière), ruisseau de Saint-Martin (Québec) (municipalité de paroisse), MRC Beauce-Sartigan, Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 54' 55" nord ; 70° 35' 12" ouest.
 Petite rivière à la Truite (rivière Moisie), affluent de la rivière Moisie, coulant dans Sept-Îles (ville), MRC des Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 15' 45" nord ; 66° 03' 58" ouest.
 Rivière à la Truite (Grande rivière Noire) est un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean), coulant dans Sainte-Félicité et de Saint-Pamphile, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 55' 22" nord ; 69° 51' 15" ouest.
 Rivière à la Truite (Chaudière), un affluent de la Rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-René, de Saint-Théophile et de Saint-Martin (Québec), dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 54' 02" nord ; 70° 38' 03" ouest.
 Rivière à la Truite (Baie de Rupert), Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 37' 53" nord ; 78° 52' 14" ouest.
 Rivière à la Truite (Chisasibi), un affluent du littoral Est de la baie James, coulant dans la municipalité Chisasibi, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 53° 35' 36" nord ; 78° 57' 15" ouest.
 Rivière à la Truite (La Haute-Côte-Nord), un affluent de l'estuaire du Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Rivière à la Truite (rivière Matane), affluent de la rivière Matane, coulant dans la Réserve faunique de Matane, traversant le canton de Boutet, le canton de La Grange et le canton de Cuoq, dans le territoire non organisé de Rivière-Bonjour, dans la MRC La Matanie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 58" nord ; 67° 06' 48" ouest.
 Rivière à la Truite (ruisseau Stag), ruisseau du versant de la rivière Gatineau, coulant à Low (Québec) (municipalité de canton), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 49' 32" nord ; 75° 59' 44" ouest.
 Rivière à la Truite (rivière Manitou), affluent du lac Manitou, coulant dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 46' 26" nord ; 65° 16' 00" ouest.
 Rivière à la Truite (rivière Mistassini), affluent de la rivière Mistassini, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 27' 56" nord ; 72° 40' 34" ouest.
 Rivière à la Truite (rivière aux Outardes), affluent de la rivière aux Outardes, coulant dans Ragueneau (Québec) (municipalité de paroisse), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 05' 03" nord ; 68° 25' 24" ouest.
 Rivière à la Truite (rivière Matane), rivière dans Dégelis (ville), MRC de Témiscouata, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 27' 37" nord ; 68° 31' 16" ouest.
 Rivière à la Truite (La Haute-Côte-Nord), rivière dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 34' 49" nord ; 69° 11' 52" ouest.

Rivière à la Truite (rivière Madawaska), une rivière canadienne et un affluent de la rivière Madawaska, donc un sous-affluent du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
 Petite rivière à la Truite (comté de Madawaska), une rivière canadienne et un affluent de la rivière à la Truite (rivière Madawaska) laquelle se déverse dans la rivière Madawaska, donc un sous-affluent du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
 Rivière-à-la-Truite, un village de la Péninsule acadienne, dans le comté de Gloucester, au nord-est de la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

Voir aussi 
 Truite
 Truite de mer
 Rivière-à-la-Truite